«Can't Fight this Feeling» () ― песня французского диджея, Джуниора Кальдеры при участии Софи Эллис-Бекстор, записанная для его первого студийного альбома Début, выпущенного в 2009 году. Она была выпущена в качестве четвертого сингла альбома в феврале 2010 года. Это был также второй сингл с четвертого студийного альбома Эллис-Бекстор Make a Scene. Клип на эту песню был снят в Париже 10 марта 2010 года. Считалось, что Розелин Делла Сабина перестала писать для Мадонны, чтобы закончить эту песню. Сингл был выпущен в Австралии 26 марта 2011 года.

Трек-лист 
 Digital Download - The Remixes Part 1
 "Can't Fight this Feeling" (Radio Edit)
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Moonlight Remix)
 "Can't Fight this Feeling" (Mischa Daniels Radio Edit)
 "Can't Fight this Feeling" (Soundshakerz Radio Edit)
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Caldera Remix Radio Edit)

 Digital Download - The Remixes Part 2
 "Can't Fight this Feeling" (Original Mix)
 "Can't Fight this Feeling" (Soulshakerz Club Extended Mix)
 "Can't Fight this Feeling" (Avicii Universe Mix)
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Caldera Remix)
 "Can't Fight this Feeling" (Mischa Daniels Original Mix)

 CD Single
 "Can't Fight this Feeling" (Album Version) – 3:35
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Caldera Remix Radio Edit) – 3:49
 "Can't Fight this Feeling" (Soundshakerz Radio Edit) – 3:58
 "Can't Fight this Feeling" (Avicii Universe Mix) – 6:42

 Maxi Single
 "Can't Fight this Feeling" (Avicii Universe Mix) – 6:42
 "Can't Fight this Feeling" (Original Mix)
 "Can't Fight this Feeling" (Soundshakerz Radio Edit) – 3:58
 "Can't Fight this Feeling" (Soulshakerz Club Mix) - 7:31
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Caldera Remix Radio Edit) – 3:49
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Caldera Club Mix) – 5:42
 "Can't Fight this Feeling" (Mischa Daniels Original Mix) - 6:53
 "Can't Fight this Feeling" (Junior Moonlight Remix) - 3:03

Чарты

Ежегодные чарты

Примечания 

Синглы 2010 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, написанные Софи Эллис-Бекстор
Песни 2009 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад России